

Prénom

Patronyme 

  (1961-), homme politique tchèque ;
 Andrej Babiš (1954-), homme d'affaires et homme d'État tchèque ;
  (?-), sauteur à ski tchèque ;
  (1960-), homme politique tchèque.

Patronyme tchèque
Prénom grec
Prénom masculin
Homonymie de prénom